Carlo Finco (1968-), coureur cycliste italien.
 Giuseppe Francesco Finco (1769 - 1836), compositeur italien.
Patronyme italien